Vertex kan syfta på:

 Vertex – inom geometri ett hörn
 Vertex – en av de två beståndsdelarna i en graf, se Nod (grafteori)
 Vertex (kurva) – en punkt på en kurva, där krökningen är störst. Kastas en kropp snett uppåt, beskriver den en så kallad parabel, och banans högsta punkt är parabelns vertex. Benämningen har sedan överflyttats även på motsvarande punkter hos andra kurvor, särskilt ellipsen och hyperbeln.
 Vertex (tidning) – en tidigare studenttidning i Umeå